Novák Éva (1930–2005) olimpiai bajnok úszónő
Novák Éva (1955) költőnő, írónő